Fontana del Pesce – fontana di Monaco di Baviera
Fontana del Pesce – fontana di Napoli
 Fontana del Pesce – fontana di Savona